Vieillevigne (Alta Garona)
 Vieillevigne (Loire-Atlantique)